Oinaskallio kan syfta på följande platser:

Finland 

 Oinaskallio (ö i Norra Karelen), Pielisen Karjala, 
 Oinaskallio (ö i Södra Savolax), Nyslott, 

Robotskapade Finlandförgreningar